CD Nacional ist der Name folgender Sportvereine:

 CD Nacional Madrid, spanischer Fußballverein
 Nacional Funchal, portugiesischer Fußballverein